Havens est un patronyme porté notamment par :

 Frank Havens (1924-2018), céiste américain ;
 Richie Havens (1941-2013), chanteur et guitariste américain.